Николай Михайлович Соломин (, Яранск, Вятская губерния — , там же) — русский иконописец.

Жизнь и творчество 
Происходил из рода яранских мещан Соломиных. Представитель провинциальной иконописной школы 2-й пол. XIX века. Занимался настенной масляной живописью. 

Среди его работ, в частности, интерьеры Покровской церкви села Падерино Кикнурского района Кировской области.

Умер в Яранске, похоронен на .

Семья 
 ∞ Жена, дочь ландмилицкого крестьянина Красногорской слободы Яранска Ольга Григорьевна Кузнецова.
 Брат, Пётр Михайлович Соломин (1839—1871) — российский поэт и педагог, надворный советник.
 Внук, Николай Александрович Соломин (1896—1936) — советский государственный и партийный деятель.
 Внук брата, Павел Михайлович Соломин (1897—1968) — советский врач, организатор здравоохранения и педагог.
 Праправнук брата, Александр Владимирович Соломин (род. 1980) — российский генеалог, этнолог и краевед.

Примечания

Литература 
 Краткий биографический словарь // Памятники архитектуры Кировской области.— вып. 1. Арбажский и Кикнурский районы.— Киров, 1999.— С. 75.

Ссылки 
 Соломин Николай Михайлович. Краткие справки о зодчих, мастерах, художниках и архитекторах. Храмы России

Иконописцы Российской империи
Художники России XIX века
Родившиеся 18 мая
Родившиеся в 1834 году
Умершие 6 октября
Умершие в 1882 году